Hroch ist der Familienname folgender Personen:

 Miroslav Hroch (* 1932), tschechischer Historiker
 Thomas Hroch, österreichischer Filmproduzent